Erdal Balci, Nederlands journalist en schrijver

 Balcı (Bor), een dorp in het Turkse district Bor
 Balcı (Borçka), een dorp in het Turkse district Borçka
 Balcı (Gelendost), een dorp in het Turkse district Gelendost
 Balcı (Gönen), een dorp in het Turkse district Gönen
 Balcı (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Balcı (Kandıra), een dorp in het Turkse district Kandıra
 Balcı (Ortaköy), een dorp in het Turkse district Ortaköy